Скок увис у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16. и 19. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. није бранила Марија Ласицкене али не под заставом Русије већ као неутрални спортиста.

Земље учеснице 
Учествовале су 30 атлетичарки из 19 земаља..

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)

  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку увис за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет атлетичарки у 2022. години је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године у 11:10 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе.  Квалификациона норма за финале износила је 1,95 метара (кв), коју нико није прескочио тако да су се 12 такмичарки пласирале према постигнутом резултату (кв).,,,.

Финале 
Такмичење је одржано 19. јула 2022. године у 17:40 по локалном времену.,,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати скока увис на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном